CAMS peut faire référence à :

 La Commission pour l'abolition des mutilations sexuelles 
 Les Chantiers aéro-maritimes de la Seine